10438 Ludolph
Ludolph van Ceulen
Ludolph Christian Treviranus
Heinrich Ludolph Wendland
Daniel Christian Ludolph Lehmus
Desambiguações de sobrenomes